Kaspersky Anti-Spam — це програма для захисту користувачів корпоративних поштових систем і публічних поштових сервісів від масової розсилки небажаної кореспонденції — спаму.

Функції

Захист від спаму 

 Перевірка повідомлення за списками.  Додаток перевіряє IP-адресу відправника за чорним списками провайдерів і громадських організацій (DNSBL — DNS-based Blackhole List). У разі якщо адреса занесена адміністратором в білий список, то це повідомлення приймається, минаючи всі етапи аналізу.
 Фільтрація з SPF і SURBL.  В процесі фільтрації може враховуватися авторизація відправника за технологією SPF (Sender Policy Framework). На додаток до списків DNSBL,  який виявляє спамерські IP-адреси, використовується також технологія SURBL (Spam URI Realtime Block List), що розпізнає спамерські URL в тілі повідомлення.
 Аналіз формальних ознак письма.  Програма відсіває спам за таким типовими для нього ознаками, як модифікація адреси відправника або відсутність його IP-адреси в системі доменних імен (DNS), невиправдано велика кількість одержувачів або приховування їх адрес. Крім того, оцінюються розмір і формат повідомлення.
 Сигнатурний аналіз.  Використання цілодобово оновлюваної бази лексичних сигнатур, дозволяє розпізнавати модифіковані варіанти вихідного спамерського листа, що створені для обходу спам-фільтрів.

 Лінгвістичні евристики.  Програма перевіряє наявність і розташування в тексті листа слів і фраз, типових для спаму. Аналізу піддається як текст самого листа, так і зміст вкладених файлів.

 Графічні сигнатури.  Використовуючи базу графічних сигнатур, програма блокує також поширені останнім часом спамерські листи, які містять інформацію у вигляді зображень, а не у вигляді тексту.

 UDS-запити в режимі реального часу.  Технологія UDS (Urgent Detection System) дозволяє отримувати дані про останні спамерські розсилання вже через секунду після їх виявлення. Ця інформація використовується для додаткової перевірки тих повідомлень, які не отримали однозначної оцінки (спам/не-спам).

Адміністрування 

 Гнучке управління.  Вебінтерфейс дозволяє управляти додатком як локально, так і віддалено. Адміністратор може налаштовувати строгість фільтрації, білі й чорні списки відправників, підключати/відключати дію правил фільтрації, включати блокування пошти з кодуваннями східних мов.

 Управління групами користувачів.  Адміністратор продукту може створювати групи користувачів — список адрес або за допомогою масок доменів (наприклад, *@???.domain.net — і застосовувати до них різні налаштування і правила фільтрації.

 Варіанти обробки спаму.  В залежності від налаштувань, спам може бути автоматично видалений, переадресований у карантинну папку з повідомленням користувачу або позначений для подальшої фільтрації на рівні поштового клієнта.

 Докладні звіти.  Адміністратор може контролювати роботу додатка, стан захисту від спаму і статус ліцензій, використовуючи наочні HTML-звіти або переглядаючи лог-файли. Можливий експорт інформації у формат CSV або Excel.

 Оновлення баз.  Оновлення основних баз проводиться за розкладом, заданому адміністратором (за умовчанням кожні 20 хвилин). При роботі з підозрілими повідомленнями додаток звертається за актуальною інформацією до сервера UDS-оновлення.

Апаратні вимоги 

 Процесор Intel Pentium III 500 МГц або вище (рекомендується Intel Pentium IV 2,4 ГГц);
 не менш 512 МБ вільної оперативної пам'яті (рекомендується 1 ГБ).

Програмні вимоги

Поштові системи 

 Sendmail 8.13.5 з підтримкою Milter API.
 Postfix 2.2.2
 Qmail 1.03
 Exim 4.50
 CommuniGate Pro 4.3.7

Операційні системи 

 RedHat Linux 9.0
 RedHat, Fedora Core 3
 RedHat Enterprise Linux Advanced Server 3
 SuSe Linux Enterprise Server 9.0
 SuSe Linux Professional 9.2
 Mandrake Linux версія 10.1
 Debian GNU/Linux version 3.1
 FreeBSD 5.4 version
 FreeBSD 6.2 version

Необхідні встановлені утиліти bzip2, which, інтерпретатор мови Perl.

Примітки

Посилання 
 Обзор системы защиты от спама Kaspersky Anti-Spam 
 Сторінка продукту

Умовно-безплатне програмне забезпечення
Лабораторія Касперського
Програмне забезпечення за алфавітом
Програми для захисту інформації
Антиспам